Jméno a příjmení Guillaume Gillet má více nositelů:
 Guillaume Gillet (architekt) (1912–1987) – francouzský architekt
 Guillaume Gillet (fotbalista) (* 1984) – belgický fotbalista a reprezentant